Leptochiton philippinus är en blötdjursart som först beskrevs av Eugène Leloup 1981.  Leptochiton philippinus ingår i släktet Leptochiton och familjen Leptochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
philippinus